Paul Martin – sportivo svizzero
 Paul Martin – sportivo statunitense
 Paul Martin – regista ungherese
 Paul Martin – arcivescovo cattolico neozelandese
 Paul Joseph James Martin – politico canadese
 Paul Edgar Philippe Martin – politico canadese
 Paul S. Martin – paleontologo statunitense
 Paul Sidney Martin – archeologo statunitense